Пеш:

 Пеш, Гельмут (род. 1952) — немецкий писатель-фантаст.
 Пеш, Генрих (1854-1926) — немецкий экономист.
 Пеш, Доро — немецкая рок-певица.

Топонимы 
 Пеш — посёлок в Германии
 Пеш — коммуна во Франции, департамент Арьеж.

См. также 
 Пеш-Люна
 Пеш-Ю